Barger est un patronyme porté notamment par :

 Amy Barger (1971-), astronome américaine ;
 George Barger (1878-1939), chimiste britannique ;
 Sonny Barger (1938-2022), membre fondateur du chapitre des Hells Angels d'Oakland.